Linfeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linfeng (socken i Kina), Sichuan, 
 Linfeng Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar